Det finns flera kända Erik Marklund:
Erik Marklund - konstnär från Brändöskär i Lule skärgård.
Erik Marklund - turbotrimmare med världsrenomé, ägare av MC-Xpress i Altersbruk, Piteå kommun, Bror till Liza Marklund